Киффа (, ) — город в южной части Мавритании.

Описание 
Административный центр области Ассаба. Расположен примерно в 600 км к юго-востоку от столицы страны, города Нуакшот, на высоте 94 м над уровнем моря. Город известен своими бусами. Лежит на маршруте Ралли Дакар 2008. Имеется небольшой аэропорт.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2001 года численность населения города составляла 56 100 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Литература 
 (fr) Claude Bense, La série stratigraphique de la région de Kiffa (Mauritanie Orientale), 1959, 8 p. (Note présentée à la Société géologique de France)
 (fr) Jean-Paul Laborie, Jean-François Langumier et Cheikh Saad Bouh Kamara, L’urbanisation de la Mauritanie : enquête dans trois villes secondaires : Rosso, Kiffa et Aioun-el-Atrouss, La Documentation française, Paris, 1988, 92 p. (ISBN 2-11-002060-1)
 (fr) Amina Lafrance, La zone frontale des Mauritanides méridionales. Lithostratigraphie, sédimentologie et volcanisme du bassin paléozoïque inférieur de Kiffa et sa structuration varisque (Mauritanie, Mali), Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3), 1996, 351 p. (Thèse de doctorat de Géosciences de l’environnement)
 (fr) Jeddou Ould Ahmed Taleb Quelques aspects de l’Histoire de Kiffa, capitale de l’Assaba (1906—1960), ENS, Nouakchott, 1984, 104 p. (mémoire)
 (fr) M. Villasante de Beauvais, " La ville de Kiffa, région de l’Assaba, à propos des redéfinitions identitaires : tribalisme, régionalisme et nationalisme en République Islamique de Mauritanie ", in Villes du monde arabe, 1989, no 20, p. 247—270
 (fr) M. Villasante de Beauvais, " La démocratie tribale en Mauritanie. Solidarité et factionnalisme politique dans la ville de Kiffa ", in Urbanisation du monde arabe, 1998, no 33, p. 115—125

Города Мавритании